Henri Hisquin (1876-1975), est un romancier et conteur français.
Patronyme français